Ворохта — селище міського типу Яремчанської міськради в Івано-Франківській області.
 Ворохта (курорт)
 Ворохта (станція) — невелика станція Івано-Франківської дирекції Львівської залізниці.
 Верховинсько-Путильське низькогір'я (інша назва — Ворохта-Путильське низькогір'я).
 Ворохта (Сокальський повіт) — колишнє село Сокальського повіту (в 1940—1951 рр. — Грубешівського повіту), тепер — на території Сокальського району Львівської області.

Персоналії 
 Ворохта Іван Іванович (1966—2014) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ворохта Микола Іванович — заслужений художник України.

Примітки 

Українські прізвища